A Taça das Confederações da CAF ou Copa das Confederações da CAF () é a segunda competição continental de clubes mais importante do futebol africano, sendo equivalente à Liga Europa da UEFA e à Copa Sul-Americana. Organizada oficialmente pela CAF desde 2004 após a fusão das extintas Recopa Africana e Copa da CAF, o campeão da competição tem direito de enfrentar o campeão da Liga dos Campeões da África na Supercopa Africana..

Tabela de campeões

Conquistas por clube

Conquistas por país

Artilheiros por edição

Lista de técnicos campeões

Ligações externas 
 
 
 

Copa das Confederações
!